Цинамдзгвришвили () — грузинская фамилия.

 Цинамдзгвришвили, Михаил Дорофеевич (1882—1956) — советский грузинский врач и государственный деятель.
 Цинамдзгвришвили, Рати (род. 1988) — грузинский футболист.

См. также 
 Улица Цинамдзгвришвили — улица в Тбилиси.